Nybränntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nybränntjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (5,97 ha)
Gamm-Nybränntjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Nybränntjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn